Naselja u Srbiji
 Radevce (Aleksinac, Srbija), naselje u općini Aleksinac
 Radevce (Lebane, Srbija), naselje u Lebane